Ел Гвајабо Сур има више значења:

 Ел Гвајабо Сур (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвајабо Сур, Ел Хасмин (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику